Емільєна д'Алансон (1869—1946) — французька актриса і танцівниця, зірка Прекрасної епохи.
 Мажар Алансон (* 1950) — турецький музикант, гітарист, актор.

Алансон — селище в окрузі Еммет штату Мічиган.

Алансон — місто та муніципалітет у регіоні Нижня Нормандія, адміністративний центр департаменту Орн.
 Алансон — один з округів в регіоні Нормандія.
 Алансон-1 — кантон в департаменті Орн.
 Алансон-2 — кантон в департаменті Орн.
 Алансон — середньовічне герцогство.